Pseuderodiscus är ett släkte av skalbaggar. Pseuderodiscus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Pseuderodiscus